

Топоніми

Санто (Франція)

Повіт Санто